Zaścianek szlachecki
Miejscowości w Polsce
 Zaścianek – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Zaścianek – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Łomazy
 Zaścianek – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Łomazy

Miejscowości inne
 Zaścianek – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim